Кратипп () — древнегреческий афинский историк, по одной из версий являвшийся автором так называемой «Оксиринхской греческой истории» (продолжение Истории Фукидида).

Относительно его жизни, роли в переработке труда Фукидида и т. п. мнения учёных расходятся, а сохранившиеся фрагменты (опубликованные в Фрагментах греческих историков, Том II, стр. 74-78) незначительны.

Литература 
 

Древнегреческие историки
Историки IV века до н. э.
Историки Древней Греции
Историки по алфавиту